Rosický (//) oder Rošický (//) ist der tschechische Familienname folgender Personen:

 Evžen Rošický (1914–1942), tschechischer Leichtathlet und Widerstandskämpfer
 Jiří Rosický (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 Tomáš Rosický (* 1980), tschechischer Fußballspieler
 Vojtěch Rosický (1880–1942), tschechoslowakischer Mineraloge und Hochschullehrer, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime

Siehe auch:
 Różycki